Se que vienen a matarme es una película dramática ecuatoriana, dirigida por Carl West en los estudios del canal Ecuavisa, basado en la novela homónima de Alicia Yánez Cossío, en la que narra la historia de Gabriel García Moreno, en su paso por la presidencia de la república, visto por muchos como un tirano y por otros venerado como un santo.

Argumento 
En el año 1859 después de que el Presidente Francisco Robles junto a su amigo y aliado el expresidente José María Urbina en un intento fallido de pagar la deuda externa del Ecuador con Inglaterra buscará ceder la territorialidad desde Esmeraldas hasta el Río Marañón para la industria de la Madera, el Perú reclama por una supuesta usurpación de Ecuador en tierras peruanas, por lo que junto a Colombia conspiran para derrocar y repartirse todo el territorio ecuatoriano, en un intento desesperado Francisco Robles traslada la capital a Riobamba para detener la invasión peruana, esto ocasiona que la población entre el caos como el resquebrajamiento política surge la figura de Gabriel García Moreno, salvador devoto para unos pero tirano despiadado para otros, tras apaciguar los conflictos con la invasión peruana creó de forma provisional un Gobierno en Quito hasta recuperar la estabilidad en la nación, que se ha visto resquebrajada por una guerra civil, no obstante ante su posición a la ideología conservadora y experiencia en su viaje a Europa, se comprometió a diezmar a cualquier rastro de la ideología liberal en el país, su audacia lo llevó a derrocar a José María Urbina y Francisco Robles, en medio de este conflicto en un paredón de fusilamientos García Moreno ejecuta a todos los rebeldes, cada uno está siendo fusilado por sus soldados, García Moreno baja por las escaleras y observa al Coronel José Vallejo antiguo aliado de Francisco Robles y Guillermo Franco, este implora clemencia por su hijo quien mira el acontecimiento, a lo que García Moreno responde mandando a fusilar al hijo primero y después al coronel antes de su muerte, José Vallejo le responde que se volverán a ver en el infierno, en medio de la muerte del Coronel José Vallejo, García Moreno tiene un recuerdo de cómo era un niño maltratado, física y psicológicamente por sus padres, quien lo obligaban a estudiar de una forma violenta y lo recriminan por ser frágil o débil, es entonces que desde niño García Moreno, mostraba un adelanto en inteligencia para su época, antes de marcharse su comandante Ignacio de Veintimilla le informa que falta un hombre por fusilar, García Moreno se retracta ya que hubo muchas muertes y le dice al preso que lo dejara en libertad si este se postra ante el pidiendo disculpas, cosa que niega, por lo que también es ejecutado, en la ciudad de Ambato aparece Juan Montalvo un destacado escritor que empieza a volverse un fuerte crítico de García Moreno, admirándolo como un hombre brillante pero impulsivo, negándose a no ser silenciado a costa de su vida su admiración que comienza a enviar cartas al presidente, arriesgando su bienestar sin preámbulos, cuando llegan las cartas por medio de su cuñado como mejor amigo Roberto Ascázubi, García Moreno no acepta la crítica, y con un golpe en el escritorio presidencial muestra su rechazo, gritando como furia que no merece mensajes de esta forma, sin embargo al ver la escritura Juan Montalvo, lo alaba por su prosa estupenda y mucha coherencia al momento de escribir, pero a su vez se burla de su condición de salud tras su viaje a París, es momento cuando sale a los patios de Carondelet, se escuchan unos gritos de una mujer, la cual traen dos soldados del gobierno, este suceso es cuando sale a la luz, la doctrina fuerte que tiene García Moreno, la mujer que llega a los patios gritando, aprisionada por soldados del gobierno, pero García Moreno se muestra indiferente, pero le concede el perdón a cambio de ser castiga del Buen Pastor dentro en un convento la mujer es llevada al convento del Palacio donde es torturada por monjas, en esa noche García Moreno asiste a un fiesta entre las familias criollas, en su casa ya listo para la cena de gala su esposa Rosita Ascázubi también se alista para el evento, con lo que García Moreno le impide continuar y le convence de que lo hace por su bien dado a que no su alta clase, y solo traería vergüenza a su familia, sin embargo García Moreno lo hace para que su esposa no se dé cuenta de su amorío adultero con Virginia Klinger, en medio de la fiesta, García Moreno responde la carta de Juan Montalvo con un sarcasmo contundente a su estado físico, lo que le trae risas y una gran admiración por parte de los invitados por su forma de leer, es cuando García Moreno recuerda que de niño su madre fue muy severa con él para que fuese un hombre de gran intelecto, tras culminar su recuerdo, se escucha aplausos de los invitados, es cuando el héroe de guerra y antiguo compañero de Abdón Calderón, el General Fernando Ayarza llega junto a sus hijas, molestó por su presencia García Moreno, deja repentinamente la cena y salió del lugar, abandonando la casa con otro de sus amigos Carlos Aguirre recibe la noticia de que hay complot para quitarlo del poder donde se encuentra Fernando Ayarza, a esto un recuerdo de su juventud venía en mente, el cual sacaba a la luz un resentimiento de García Moreno. 

En los años juveniles de García Moreno era un gran admirador de José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, pero al darse cuenta de que en la revolución Marcista, José Joaquín de Olmedo sería relegado de ser Presidente del Ecuador tras disputas entre sus aliados Diego Noboa y Vicente Ramón Roca, sumando a que Vicente Rocafuerte no volvería Ecuador mientras que Juan José Flores quien fue derrocado no sería ajusticiado por las autoridades y solo condenado al exilio, le hizo ganar un gran resentimiento durante la época marcista, este sentimiento de dudas e incertidumbre también lo vería reflejado con Fernando Ayarza quien durante la batalla de Pichincha dejó morir a su amigo Abdón Calderón y terminó abandonando a José Joaquín de Olmedo, sin embargo le seguía manteniendo respeto por ser un destacado militar, pero ese respeto se convirtió en una ira acumulada cuando un día junto a sus amigos Jerónimo Carrión y Manuel Ascázubi, era parte o colaboraba con amigos de sus padres, quienes al estar en un estatus de vida tan alto eran prácticamente los dueños de la ciudad o de la nación, debido a que todos eran hijos de familias criollas cada uno de ellos se mantenía respeto mutuo, pero un día se ve que un hombre del congreso de entonces ofende a su amigo Manuel Ascázubi, por lo que se dirige con un grupo de hombres en los que se encontraba el General Fernando Ayarza a pedir explicación ante lo ocurrido, al llegar a la casa del hombre este de manera soberbia y casi desinteresada le pide disculpas a Manuel Ascázubi como a todos los involucrados, quienes amablemente aceptan la disculpa, exceptuando a García Moreno quien no acepta la disculpa y golpea al hombre, el hombre no se queda inmune por lo que golpea también, ante esto García Moreno le pide que se combaten aun duelo de fuego entre los dos, el hombre no acepta ya que está prohibido por la iglesia, debido a su negación García Moreno lo incita a combatir mientras acusa de cobardes a sus propios amigos, a lo que Fernando Ayarza se interpone, regañando a García Moreno diciéndole que actúa como un niño berrinchudo y que sería capaz de darle un tunda para que se educado, esto detiene la pelea pero García Moreno quedaría resentido con esas palabras tras culminar su recuerda en esa misma noche García Moreno ordena que sus soldados que castiguen a dos rebeldes liberales azotándolos en medio de la lluvia, el ruido llama la atención de Rosita quien le pregunta a García Moreno sobre lo sucedido, pero este tratando de desviar el tema le informa que le esta enviado una carta a su antiguo adversario Juan José Flores para que lo ayude en la guerra civil, tomando de ejemplo la Revolución de los Chihuahuas donde combatió contra Vicente Rocafuerte, al día siguiente le ordena a sus Generales de confianza a Francisco Salazar y Francisco Sánchez, enviar la carta como aprisionar a Fernando Ayarza por complot por lo que es arrestado, a pesar de las insistencias de Roberto Ascázubi su cuñado quien le dice que Fernando Ayarza es muy popular por ser parte del ejército libertador de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, este lo rechaza diciendo que no importa si es un héroe si un traidor merece un castigo, por lo que es llevado a la cárcel y condenado a la pena de fusilamiento, Roberto Ascázubi junto con el General Manuel Tomas Maldonado buscaba que se le conceda el perdón, buscando a García Moreno se dan cuenta de que se encontraba rezando en la Catedral, por lo que está prohibido molestar, en medio de su rezo se le viene otro recuerdo de García Moreno, en la que es instruido por los clérigos de la iglesia, y sale el tema de que una persona normal lograría aprender 6 tomos de derecho canónico en 10 años, o más, en lo que García Moreno reta que lo hará en un mes y lo hace, pero durante su estudio le llevó a tener una obsesión tan grande que este se cortó el pelo dejándose calvo para impresión de su profesor, tras culminar su rezo García Moreno es interrumpido por Roberto Ascázubi quien le dice que debe perdonar al General Fernando Ayarza, a lo que este acepta mandándole un papel, antes de ser ejecutado por los soldados Roberto Ascázubi le entrega ese papel al Comandante Ignacio de Veintimilla, quien informa que se le dejará en libertad pero tendrá que recibir como castigo 600 azotes y 600 sodomizaciones, por lo que es azotado como sodomizado por los soldados en un panteón, su castigo es cumplido a medias dada la intervención nuevamente de Roberto Ascasubi, sin embargo Fernando Ayarza es llevado a una celda donde finalmente muere por el shock del castigo.

Por otro lado el General Guillermo Franco al ver que se está quedando solo en defender la soberanía de los liberales, decide comandar a cada una de las fuerzas que estén a sus disposición para detener a Gabriel García Moreno, en medio en de una campaña de relámpago el General Guillermo Franco derrota a cada una de las fuerzas de Gabriel García Moreno, por otro lado este último en medio de la desesperación ordena tanto al General Manuel Maldonado como al Coronel Ignacio de Veintimilla a detener a los ataques de Guillermo Franco, su esfuerzo es prácticamente infructifero dado a que el bando liberal logró contratacar imposibilitando cualquier remontada por parte de Gabriel García Moreno, sin embargo dado a que el General Guillermo Franco no sd percató de la compleja situación que se susitaba en el País donde está guerra, varios ex enemigos de sus aliados el Presidente Francisco Robles y el General José María Urbina habían tenido varias reuniones con Gabriel García Moreno para derrotar a los liberales si posibilidades de que los liberales salieran victoriosos se reducían drásticamente, en un panorama donde todo definía si el General Guillermo Franco se alzaba con la victoria sobre Gabriel García Moreno pero muy posiblemente se vía obligado a uir del país producto de la derrota y en el peor de los casos la muerte, mientras que Gabriel García Moreno paciente recibió la ayuda de sus aliados de Perú y en su merced una agente inesperado en esta guerra en este caso el expresidente Juan José Flores quien a corde a la carta que le envió le mostró total ayuda a su gobierno para derrotar y aplastar a las fuerzas del General Guillermo Franco, con esta ayuda las fuerzas García Moreno son organizadas junto con Juan José Flores ahora posicionado como Jefe General del País, en contra del bando de Guillermo Franco, tras su victoria en la batalla de Guayaquil obtiene la victoria sobre el bando liberal, como de una reunión con Rafael Carvajal Guzmán, Manuel Gómez de la Torre Gangotena, Manuel Carrión y José María Avilés Pareja toman la decisión de que García Moreno sea el jefe de estado, por lo que es proclamado como presidente del Ecuador, dando inicio a la Época Garciana, con su llegada comienza un proyecto de restauración de una nación golpeada con el establecimiento de los derechos para ser ciudadano, de las elecciones universales, un proceso oficial para la administración de las provincias, la reforma de la Constitución de la Revolución Marcista y al Sistema Educativo Nacional lo que le hace ganar una notable popularidad en todo el país, sin embargo fiel a su ideología conservadora continúa con la represión en contra los liberales expulsando del país al Jefe Supremo Guillermo Franco, como perseguir a muerte a José María Urbina y Francisco Robles quienes deben exiliarse para evitar la condena, con el apoyo casi unánime de sus generales el movimiento liberal es completamente diezmado en todo el país, por otro lado Juan Montalvo tras su visita aún convento a uno de sus conocidos el ensayista Martina Lozano, recibe la noticia que está siendo perseguido por García Moreno quien a pesar de alabar sus críticas no tolerara que hablen mal de él, por lo que Juan Montalvo se ve obligado a escapar del país hacia Panamá, por otro lado García Moreno se escapa una noche de sus casa, donde observa a su vieja amiga Rosario de Ascázubi, donde trae nuevamente un recuerdo penoso de su pasado, cuando era joven fue invitado a un fiesta de familias criollas organizada por Juan José Flores y su hijo Antonio Flores Fijón, en medio de un baile García Moreno habla alegremente con Rosario quien lo invita a saludar a un grupo de invitados uno de ellos un hombre llamado Martín Icaza, la alegría de García Moreno se esfuma al saludar aquel hombre, ya que García Moreno recuerda que durante su etapa como estudiante del Convento, recibió una humillación por parte de Martín Icaza quien se burló de su madre y lo llamo mendigo por la ropa que usaba, lo que hizo que García Moreno en una noche lo golpeara y obligará a comer basura, devuelta al presente García Moreno para evitarse problemas se retira educadamente y junto Rosario caminaría por las afueras de la casa, sin embargo dado que Martín Icaza era amigo de Juan José Flores una vez que volvió a la casa, fue tomado por dos hombres y fue expulsado por el propio Juan José Flores, quien le dice que el nunca será viviendo en su casa, una vez que término su recuerdo Gabriel García Moreno continuó con su camino, las cosas en su vida no serían mejor ya que su esposa Rosita Ascasubi a pesar de preferida por su madre, su aspecto le hacía dar vergüenza, sumado a que su amorío con Virginia ya no le daba ninguna satisfacción, recibe la escandalosa noticia de que varias comunidades indígenas no están conformes con sus medidas económicas por lo que ellos han reclamado su total oposición al gobierno, causando varios estragos en las ciudades donde habitan, García Moreno quien toleraría esta sublevación ordena fúrico al General Francisco Sánchez a destruir esa rebelión, a pesar de una fuerte superación numérica como el espíritu guerrero por parte de las comunidades, su rebelión es destruida por el ejército de García Moreno.

Con dos años siendo presidente, en 1864 recibe la noticia que al país vende un cónsul de Colombia para hablar de temas territoriales, a pesar de que Rosita quiera ir, García Moreno en tono soberbio le dice que ella no debe porque no sabe nada de política, en la fiesta observa como el cónsul de manera cómica coquetea con Virginia, García Moreno hostigado abandona la cena, y manda a arrestar al cónsul, quien a duras penas logra escapar de una posible muerte, con este acto García Moreno proclama un protectorado a Francia, el cual es rechazado nuevamente por un nuevo complot por parte de los liberales, entre ellos a un joven Eloy Alfaro quien participaría con José María Urbina y Francisco Robles, pero todos se ven obligados a exiliarse después que García Moreno los derrotara, esa suerte no correría el sobrino de Francisco Robles el Capitán Naval José María Robles quien sería fusilado por órdenes de García Moreno, mientras que Juan Montalvo continúa con su críticas al presidente, un día decide visitar a una tienda de Armero donde conoce a Faustino Lemus Rayo y a su esposa, ya que necesitaba aún armero para su caballo, desde su llegada García Moreno se muestra interesado por la esposa de Faustino Mariana de Alcázar, en nueva visita García Moreno le pregunta sobre el pasado militar de Faustino Lemos Rayo quién anteriormente fue un militar de Colombia, por lo que le ofrece ganar un gran cantidad de dinero si se convierte el gobernador de la Provincia de Napo, Faustino confiado decide partir de la ciudad de Quito hacia Napo para descubrir que la gobernación de Provincia no es más que una casa de caña en mal estado, por García Moreno ordena al General Francisco Salazar que haga todo lo posible para que Faustino no regrese por ningún motivo a Quito, con Faustino fuera García Moreno desarrolla una nueva relación extramatrimonial con Mariana de Alcázar.

A pesar de eso desde adentro de la ciudad un grupo de liberales Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Albelardo Moncayo, y Manuel Polanco, deciden conspirar en contra del gobierno junto al poeta liberal Juan Borja y el General Manuel Tomas Maldonado, sin embargo dicho complot es descubierto por el General Francisco Salazar, quien junto a García Moreno encabeza un grupo de soldados para arrestar a los golpistas, todos logran escapar excepto Juan Borja quien en medio del escape se disloco el tobillo, en medio del techo de la casa donde estaban conversando, García Moreno se reencuentra con Juan Borja, lo que le hace tener un recuerdo, un día en que estaba en el Palacio de Carondelet, García Moreno estaba bajando las escaleras cuando en su camino se interpuso Juan Borja y este le respondió que el no da paso a los perros, a lo que Juan Borja le respondió que el sí daba paso a los perros y en tono irritado le dijo muerto de hambre, García Moreno al ver la situación delicada en la que se encontraba Juan Borja, ordenó a sus soldados apuntarle con las bayonetas, en ese mismo instante con tal evitarse el castigo Juan Borja salta del techo, a pesar de la fuerte caída donde se fracturo la mandíbula, seguía con vida, por lo que García Moreno ordenó que se lo llevarán detenido a la cárcel, y que fuese torturado con varios instrumentos de la Santa Inquisición que este trajo en su viaje a París, misma surte correría el General Manuel Tomas Maldonado quien sería condenado la pena de fusilamiento mientras que un agonizante Juan Borja observaría como su antiguo amigo moría, en otro día García Moreno caminaba por la plaza de Carondelet donde se encontraría con la madre de Juan Borja, Mariana Lizarzaburu quien pedía clemencia por la vida de su hijo, pero García Moreno se negaría diciéndole que su hijo va pagar con sangre su traición, Mariana Lizarzaburu devastada dice fúrica que la muerte le vendrá a García Moreno, por otro lado Rosita se encontraba enferma donde un doctor le recomendó a García Moreno que debía tomar una medicina durante un lapso de tiempo determinado, en eso García Moreno tiene un recuerdo donde cuando era niño él estaba en el velorio se su abuelo y su padre lo obligó a besar el cadáver, García Moreno al ver el estado en el que se encontraba Rosita le hizo tomar todo la medicina, que le provocó su muerte, al día siguiente el doctor que iba revisar el estado de Rosita le visitó le dijo que no debía tomar toda la medicina ya que era tan fuerte que era capaz de matar a un Burro o un Caballo, por otro lado Faustino Lemos Rayo debe soportar una gran problemas al estar en la Amazonia secretamente jura venganza a García Moreno, pasado los años y con varios de sus aliados Pedro José de Arteta y Calisto, Jerónimo Carrion, Javier Espinoza y Espinoza en el poder, vive tranquilamente hasta que en 1868 en medio de un rezo a Dios en la noche, observa los efectos del Terremoto de Ibarra, donde destruye toda la ciudad de Ibarra, por lo que ante incapacidad de Javier Espinoza es nombrado como el restaurador de la ciudad, en medio de la crisis logra construir una nueva ciudad, donde tras un creciente popularidad es elegido presidente nuevamente del País, donde empieza un nuevo proyecto de infraestructura en el país, como la construcción de las vías del País, la ampliación del Palacio de la República, el penal Moreno, el instituto astronómico, las vías internacionales en todas las ciudades del país, la creación de la Escuela de Bellas Artes y la Fundación de la Escuela Politécnica Nacional cerrando la Universidad Central del Ecuador, pero con esto proclamó la Carta Negra en el país, lo que desencadenó un nuevo descontento en el pueblo sumado a que recibió nuevamente el ataque de las comunidades indígenas por parte del último descendiente de la Dinastía Duchicela Fernando Daquilema quien rechazo los nuevos impuestos por parte del gobierno y encabezó una gran rebelión, la cual llegó a tener a casi 20.000 indígenas en contra del gobierno junto a su fiel aliada Manuela León, pero todos fueron derrotados por las fuerzas de García Moreno, pero esto no detuvo a los liberales tomarían la decisión de acabar definitivamente con su vida ahora que García Moreno había triunfado en las elecciones de 1875 con el casi 99% de los votos, en un primer intento de asesinarlo se desistieron a atacarlo debido a que se encontraba con acompañado por sus soldados, por otro lado Faustino Lemos Rayo quien había escapado para vengarse del Presidente salió de Napo, recibiendo ayuda de los Generales Francisco Salazar y Francisco Sánchez, para acabar con García Moreno, con la llegada de Semana Santa García Moreno participa en una procesión cargando la cruz de Jesucristo, y poniéndose en cabeza agua bendita, pero para su horror la mujer encargada de darle el agua le dio Sopa de Gallina, finalmente con el apoyo de los Generales Salazar y Sánchez, Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Albelardo Moncayo y Manuel Polanvo, podrían en marcha el magnicidio, el día 6 de agosto de 1875 García Moreno junto a Carlos Aguirre sale del palacio de Carondelet donde es interceptado por Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Albelardo Moncayo y Manuel Polanvo, quienes le apuntan con un arma, sin embargo en eso mismo momento Faustino Lemos Rayo se interpone con un machete y ataca salvajemente a García Moreno, a lo que Roberto Andrade le dispara en la cabeza, con esos ataques García Moreno cae del palacio y Faustino continuara golpeando su cuerpo con el machete, dejando el rostro de García Moreno completamente desangrado, a lo que huye gritando que ha muerto el tirano, durante la muerte de García Moreno, Juan Montalvo quien a pesar de su exilio le seguía enviando cartas a García Moreno, lee la última carta que le iba enviar a García Moreno donde le describe cómo un hombre inteligente pero que al guiarse por el mal camino condenó su vida, de regreso al palacio Faustino Lemos Rayo seguía gritando por la muerte García Moreno, pero lo que nadie se dio cuenta es que los Generales Salazar y Sánchez los iban a traicionar, en ese mismo instante General Francisco Sánchez ordena fusilar a Faustino, y captura a los liberales responsables de la muerte del presidente, mientras que el poder ahora tendrá que asumirlo por uno de los amigos de García Moreno el político Francisco Javier León Chiriboga, pero ante presiones de Salazar y Sánchez, como de su propia incapacidad el poder lo asume José Javier Eguiguren antiguo rival en las elecciones presidenciales de 1875, proclamando un proceso electoral en ese mismo año donde el antiguo vicepresidente Antonio Borrero se proclamado presidente, siendo su presidencia la que daría inicio a la Revolución de Veintimilla al mando de su antiguo guardaespaldas Ignacio Veintimilla, todo termina con una mujer pidiendo clemencia a Dios sobre el alma de García Moreno en una iglesia, donde en un ataúd se ve al hombre que en vida fue un Salvador y un Dictador a la vez.

Reparto

Véase también 
 Ecuavisa
 Ecuavisa Internacional
 Historia del Ecuador
 Gabriel García Moreno
 Juan Montalvo
 Fernando Daquilema
 Faustino Lemus Rayo
 Juan Borja y Lizarzaburu
 Hacienda Guachalá
 Guerra peruano-ecuatoriana (1858-1860)
 Batalla de Guayaquil
 Guerra civil ecuatoriana de 1859-1860
 Época garciana
 Proyecto de protectorado francés en Ecuador
 Combate naval de Jambelí (1865)
 Terremotos de Ecuador de 1868
 Referéndum constitucional de Ecuador de 1869
 Elecciones presidenciales de 1869 (mayo)
 Elecciones presidenciales de 1869 (agosto)
 Elecciones presidenciales de mayo de 1875

Referencias 

Películas de Ecuador
Películas basadas en novelas ecuatorianas